Maranzano  ist der Familienname folgender Personen:

 José Ramón Maranzano (* 1940), argentinischer Komponist
 Salvatore Maranzano (1886–1931), Mobster und Mustache Pete der La Cosa Nostra in New York City